nemesítés: a vadonélő növényfajok termesztésbe vonásával az ember számára előnyös tulajdonságokkal rendelkező példányok továbbszaporítása, fajok keresztezésével, hibridizációjával új fajok, alfajok létrehozása
 nemesítés: nemesi rang adományozása
 nemesítés: acélok tulajdonságainak hőkezeléssel történő megváltoztatása